Benedict kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Benedict (udde),

USA 

 Benedict (ort i USA, Maryland), Charles County, 
 Benedict (ort i USA, Nebraska), York County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar